Куропольский сельсовет () — административная единица на территории Поставского района Витебской области Белоруссии. Административный центр - агрогородок Курополье.

Территория 
Территория сельсовета составляет 21 184,56 га.

История 
20 июня 2008 года были упразднены деревни Старица и Шиловатое.

Население 
Численность населения совета составляет — 961 человек (2019).

Состав 
Куропольский сельсовет включает 39 населённых пунктов:

 Андроны — агрогородок.
 Алашковщина — деревня.
 Балаи — деревня.
 Бирвито — деревня.
 Боровки — деревня.
 Василины — деревня.
 Володьки — деревня.
 Воложино-1 — деревня.
 Воложино-2 — деревня.
 Дедково — деревня.
 Дуброво — деревня.
 Кадуки — деревня.
 Ковалево — хутор.
 Казимерцы — деревня.
 Койры — деревня.
 Крашнево — деревня.
 Кундры — деревня.
 Курополье — деревня.
 Лапоси — деревня.
 Лесково — деревня.
 Мамули — хутор.
 Матейки — деревня.
 Новосёлки — деревня.
 Москалишки — деревня.
 Пашково — деревня.
 Пушкари — деревня.
 Рабеки — деревня.
 Осинники — деревня.
 Русаки — деревня.
 Рыбчаны — деревня.
 Теляки — деревня.
 Теплые — деревня.
 Тузбица — деревня.
 Турлы — деревня.
 Черемушники Погорные — деревня.
 Черемушники Подисенные — деревня.
 Черты — деревня.
 Чешуны — деревня.
 Шимуковщина — деревня.

Упразднённые населенные пункты на территории сельсовета:
 Ракиты — деревня.
 Старица — деревня.
 Шиловатое — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Поставский райисполком

Сельсоветы Поставского района